Сенно́ — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новоизборская волость».

Расположена к юго-западу от волостного центра, деревни Новый Изборск.

Население 
Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 179 жителей.

История

Известные жители и уроженцы 
 Дёмин, Тимофей Васильевич — регент-псаломщик и протодиакон Сеннской Свято-Георгиевской церкви

Примечания 

Населённые пункты Печорского района